Eisler est un patronyme porté notamment par :

 Barry Eisler (1964-), auteur américain de thriller ;
 Gerhart Eisler (1897-1968), homme politique est-allemand ;
 Hanns Eisler (1898-1962), théoricien musical et compositeur autrichien ;
 Lloyd Eisler (1963-), patineur artistique canadien ;
 Riane Eisler (1931-), historienne et sociologue américaine.